Egrilius ist der römische Familienname folgender Personen:

 Aulus Egrilius Plarianus, römischer Politiker und Senator des 2. Jahrhunderts n. Chr. 
 Quintus Egrilius Plarianus, römischer Konsul 144